oblak – rodzaj nowotworu złośliwego
 Oblak – wzniesienie w Beskidzie Żywieckim
 Jan Oblak – piłkarz słoweński